Ez a szócikk a 2017-ben elhunyt nevezetes személyeket sorolja fel.

Ismeretlen hónap

December

November

Október

Szeptember

Augusztus

Július

Június

Május

Április

Március

Február

Január

Állatok

Növények

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
 Halálozások 2017-ben a sportban
 Halálozások 2017-ben a filmművészetben

Halálozások évek szerint
2017
Személyek listái